

Codici 
 LEC – codice vettore ICAO di Linex
 lec – codice ISO 639-3 della lingua leca
 LEC – codice ISO 3166-2:GB del Leicestershire (Regno Unito)

Economia 
 Levelized energy cost – costo livellato dell'energia, anche noto come levelized cost of energy (LCOE)

Elettronica
 LEC – dispositivo elettro-ottico allo stato solido

Geografia 
 Lec – vecchio nome di Giżycko, città della Polonia

Persone
 Stanisław Jerzy Lec – scrittore e poeta

Sport 
 LEC – costruttore di Formula 1

eSports 
 LEC – competizione europea professionale di League of Legends